Achille Calzi peut désigner :
 Achille Calzi senior (1811–1850), peintre et miniaturiste italien ;
 Achille Calzi junior (1873–1919), peintre et céramiste italien.